Деянира:
 Деянира — в греческой мифологии дочь калидонского (либо из Плеврона) царя Ойнея и Алфеи (либо дочь Диониса), жена Геракла.
 (157) Деянира — небольшой астероид главного пояса, возглавляющий одноимённое семейство астероидов.